Er bestaan 2 rivieren met de naam Linde:

 Linde (Friesland) - rivier in Friesland
 Linde (Lena) - zijrivier van de Lena in Jakoetië in Rusland

Zie ook
 de algemene doorverwijspagina Linde